Nickulina – potok, dopływ Soły
 Nickulina – przysiółek w Rajczy